

Antroponimi 
Cipriano – nome proprio

Persone 
Cipriano – metropolita di Kiev
Cipriano de Portocarrero – Grande di Spagna, padre dell'imperatrice Eugenia
Cipriano di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Cipriano di Calamizzi – santo cattolico di Reggio Calabria
Cipriano di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Cipriano di Suzdal –  eremita russo, venerato dalla Chiesa ortodossa
Tascio Cecilio Cipriano – vescovo e santo